Заккýм — в Коране адское дерево, растущее из «корня геенны» (Коран, 17:60,  37:62-65 и др.), плоды которого представляют собой головы дьяволов. Служит пищей для грешников.

Описание 
Дерево Заккум упоминается в Священном Коране:

Сура ад-Духан, аят 43-49<blockquote>Воистину, дерево заккум будет (43) пищей грешника. (44) Подобно осадку масла (или расплавленной меди), оно будет кипеть в животах так, (45) как кипит кипяток. (46) Схватите его и волоките (или несите) до самой середины Ада. (47) Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. (48) Вкушай, ведь ты — могущественный, благородный! (49)</blockquote>

Учёные-богословы поясняют эти аяты следующим образом:

После упоминания о Судном дне и о том, что люди будут разделены на обитателей рая и ада, Всевышний возвестил о том, что неверные и грешники будут страдать в пламени геенны, а их едой будет дерево заккум. Это — самое страшное и самое отвратительное из деревьев, вкус которого напоминает гной со скверным запахом и вкусом, который к тому же невероятно горяч и бурлит во чреве так, как кипит кипяток. Адскому мученику скажут: «Ты считал себя великим, благородным мужем! Если ты был так велик, отчего ты не защитил себя от наказания? Если ты был так благороден, отчего тебя постигла Божья кара? Сегодня тебе стало ясно, что ты был презренным и ничтожным».

''Сура ас-Саффаат, аят 62—64

Это угощение лучше или дерево заккум? (62) Мы сделали его искушением для беззаконников. (63) Это — дерево, которое растет из основания Ада. (64)

Учёные-богословы поясняют эти аяты следующим образом:

Разве райское блаженство не лучше, чем мучительное наказание в геенне? Какое угощение лучше: изысканные райские яства или дерево заккум, плодами которого будут питаться обитатели ада? Господь сделал это дерево наказанием для грешников, которые увязали в неверии и неповиновении Аллаху. Оно растет в самой середине ада, и его корни берут начало из адских недр. Это — самая скверная и самая отвратительная почва, а следовательно и произрастающее на ней дерево должно быть самым отвратительным. Именно это разъяснил Всевышний, когда вначале упомянул о происхождении дерева, а затем — его плодах.

Сура Сура Аль-Вакиа, аят 51—55

Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников, (51) непременно вкусите от дерева заккум. (52) Вы будете набивать ими животы (53) и запивать их кипятком, (54) как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. (55)

Учёные-богословы поясняют эти аяты следующим образом:

В этот день нечестивцы, которые отказались от прямого пути и последовали путём погибели, отвергли Посланника (мир ему и благославление Аллаха) и принесенную им истину и не уверовали в вознаграждение и наказание своего Господа, непременно будут вкушать плоды дерева заккум. Это — самое отвратительное и скверное дерево, которое издает зловонный запах и имеет ужасный вид. Из-за невообразимого голода грешники будут набивать свои чрева плодами заккума, невзирая на их отвратительный вид. Но от плодов адского дерева будут сгорать их печени и разрываться сердца. Вот такими яствами будут утолять голод адские мученики, но эти яства не прибавят им веса и не избавят их от голода. А что касается питья в огненной геенне, то это — самое скверное питье, которым мученики запивают отвратительные адские плоды. Это — кипяток, который будет вскипать и клокотать во чревах грешников, но несмотря на это они будут жадно поглощать его, подобно больным, истомленным жаждой верблюдам.

См. также 
 Туба (дерево)

Исламская эсхатология